Salo (Finland), een gemeente in Finland
 Salò, een plaats in de Italiaanse regio Lombardije
 Republiek van Salò, ook wel de Italiaanse Sociale Republiek, een marionettenrepubliek van Benito Mussolini
 Salo (Indonesië), een plaats in Riau
 salo (gerecht), een gerecht uit Oekraïne
 Salò o le 120 giornate di Sodoma (Salò of de 120 dagen van Sodom), een film van Italiaanse regisseur Pier Paolo Pasolini

Personen met de naam Salo 
 Salo Landau, een joods-Nederlands schaker
 Mika Salo, een voormalig Fins Formule 1-coureur